Мэттью Томпсон ():
 Томпсон, Мэтт — американский мультипликатор и актёр дубляжа.
 Томпсон, Мэтт (род. 1982) — австралийский футболист.
  — американский музыкант, участник King Diamond.